Cyrus, zkráceně Cyr,  může znamenat:

 Jméno
 Cyrus z Alexandrie, také Cyr Alexandrijský (kolem 250–303 nebo 311) – egyptský lékař a křesťanský prvomučedník
 Cyrus Rezá Pahlaví (* 1960) – titulární íránský šáh
 Cyrus Teed (1839–1908) – americký spiritualista

 Příjmení
 Billy Ray Cyrus (* 1961) – americký zpěvák a herec
 Miley Cyrusová (* 1992) – americká zpěvačka a herečka
 Noah Cyrus (* 2000) – zpěvačka a bývalá americká dětská herečka

 Podobné jméno
 Kýros